Ле-Борн (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Вильмюр-сюр-Тарн. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31077.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 560 км к югу от Парижа, в 33 км к северу от Тулузы.

На севере коммуны протекает река , а на востоке — её небольшой приток Вердет .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 431 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 271 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 206 были экономически активными, 65 — неактивными (показатель активности — 76,0 %, в 1999 году было 78,0 %). Из 206 активных жителей работали 189 человек (103 мужчины и 86 женщин), безработных было 17 (8 мужчин и 9 женщин). Среди 65 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 32 — пенсионерами, 21 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Фе

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна